Amami se poate referi la:

 Municipiul Amami, o localitate din prefectura Kagoshima din Japonia.
 Arhipelagul Amami, un grup de insule din Japonia.
 Insula Amami Ōshima, o insula din arhipelagul Amami.